Пољски шаховски шампионат је важан турнир на коме играју најбољи пољски шахисти. На основу постигнутих резултата на овим турнирима се бира национални тим за шаховске олимпијаде.

Први мушки шампионат је организован 1926. а женски 1935. године у Варшави. Између Првог и Другог светског рата турнир се одигравао једном годишње уз незнатна одступања. Углавном је на турнирима учествовало од 14 до 16 играча, а на женским турнирима од 12 до 14 шахисткиња. Само четири турнира се одиграло по швајцарском систему (1975, 1976. 1977 и 1979), а седам код жена (1959, 1965, 1966 ,1975, 1976, 1977 и 1978). Два пута је турнир имао интернационални карактер (1937. мушкарци и 1962. жене).

Списак победника

Спољашње везе 
 Пољски шампионати
  Табела и резултати, шампионат одржан 2007.
 Пољска шаховска федерација 

Национални шампионати
Шах у Пољској